HyperTerminal é o aplicativo de comunicações mais antigo do Windows.

História

Lançado em 1985, o HyperTerminal, que até 1995 se chamava Terminal, permitia conectar o computador para uma outra pessoa.

Em 1995, com o lançamento do Windows 95, o componente passa a se chamar HyperTerminal, em parceria entre a Hilgraeve e a Microsoft. Lançou novos recursos, como a criação de um servidor, entre outros.

Em 2007, com o lançamento do Windows Vista, o HyperTerminal não é mais incluído como parte dos Acessórios do Windows, agora o HyperTerminal está disponível apenas no site oficial da Hilgraeve - http://www.hilgraeve.com/

Componentes do Windows